Ženská dvouhra US Open 2016 probíhala na přelomu srpna a září 2016. Do singlové soutěže newyorského tenisového grandslamu nastoupilo sto dvacet osm hráček. Z kvalifikace se probojovalo sedmnáct z nich. Obhájkyní titulu měla být italská tenistka Flavia Pennettaová, která však na konci sezóny 2015 ukončila profesionální kariéru.

Na počátku turnaje soupeřily o post světové jedničky čtyři nejvýše nasazené hráčky – Serena Williamsová, Angelique Kerberová, Garbiñe Muguruzaová a Agnieszka Radwańská. Vyřazením Williamsové v semifinále si Němka Kerberová zajistila poprvé v kariéře posun do čela světové klasifikace, ve vydání z 12. září 2016.

Serena Williamsová usilovala o rekordní 7. titul na US Open a 23. grandslamovou trofej, který by znamenal rekord otevřené éry, když dvacet dva trofejí sdílela s Němkou Steffi Grafovou.

Významné zápasy 

Hladkou výhrou ve třetím kole nad Švédkou Johannu Larssonovou se americká světová jednička Serena Williamsová stala nejúspěšnější ženou ve statistice vyhraných zápasů na Grand Slamu. Celkově 307. vítězstvím pokořila rekord Martiny Navrátilové. Její bilance výher a proher po zápase činila 307–42. Postup do čtvrtfinále přes Kazašku Jaroslavu Švedovovou pak znamenal 308. vyhraný zápas a posun na první místo historických statistik Grand Slamu, když se odpoutala od 307 výher Rogera Federera.

Česká turnajová desítka Karolína Plíšková zůstávala jedinou hráčkou elitní světové dvacítky žebříčku, která nikdy nepostoupila do čtvrtfinále grandslamu. Tuto statistiku prolomila, když ve čtvrtém kole zdolala šestou nasazenou Američanku Venus Williamsovou v utkání plném zvratů. Do svého prvního utkání na Arthur Ashe Stadium vstoupila Češka pasivně a ze stavu 1–5 dokázala snížit na konečný poměr gamů 4–6. Po zisku druhé sety stejnou bilancí her, přestože již prohrávala 1–3, rozhodlo až třetí dějství. V něm Plíšková prolomila soupeřce servis a ujala se vedení 3–1. Za stavu her 4–2 však ztratila tři gamy v řadě. Američanka pak měla za vedení 5–4 mečbol, jenž česká hráčka zachránila nabíhaným bekhendovým volejem. Naopak lounská rodačka vzala americké tenistce vzápětí podání a vypracovala si tři mečbolové šance při stavu 6–5 a 40:0. Utkání nedoservírovala a rozhodl až tiebreak, který získala 7:3. Bodový zisk jí zajistil návrat do elitní desítky žebříčku WTA. Obě si během duelu šestkrát vzaly svá podání. Williamsová přišla o šanci stát se nejstarší čtvrtfinalistkou v historii US Open.

Největšího vítězství dosavadní kariéry dosáhla v osmifinále 18letá Chorvatka a 92. žena klasifikace Ana Konjuhová, která agresivní a přesnou hrou vyřadila polskou světovou čtyřku Agnieszku Radwańskou ve dvou setech. Šampionka newyorské juniorky tak poprvé postoupila do grandslamového čtvrtfinále. Obě se utkaly již ve druhém kole Wimbledonu 2016, kde Konjuhová odešla poražena po neproměnění tří mečbolů.

26letá tenistka Anastasija Sevastovová, figurující na 48. místě žebříčku, postoupila do prvního grandslamového čtvrtfinále, když zdolala britskou turnajovou třináctku Johannu Kontaovou za 1:43 hodin ve dvou setech. Sevastovová, která poprvé ukončila kariéru v květnu 2013 pro vleklá zranění a deprese, se stala první lotyšskou tenistkou v této fázi grandslamu od roku 1994 a účasti Larisy Neilandové mezi poslední osmičkou wimbledonské dvouhry. Před rozehráním soutěže Lotyška nevyhrála na newyorském majoru zápas od roku 2010.

Finále 

V repríze tři týdny starého cincinnatského finále se ve finále střetly světová dvojka Angelique Kerberová s jedenáctou hráčkou žebříčku Karolínou Plíškovou, která pronikla do boje o titul newyorského grandslamu jako první Češka od roku 1993 a výkonu Heleny Sukové.

Plíšková se stala teprve čtvrtou hráčkou, jíž se podařilo na jediném grandslamu vyřadit obě sestry Serenu a Venus Williamsovy. V následném vydání žebříčku z 12. září 2016 se posunula na nové kariérní maximum, když jí patřilo 6. místo.

Vítězkou se stala Kerberová, která za 2:09 hodin vyhrála ve třech sadách 6–3, 4–6, 6–4. V probíhající sezóně si připsala třetí turnajové vítězství, a druhé grandslamové po triumfu na Australian Open 2016, jež představovalo desátý singlový titul na okruhu WTA Tour. Do žebříčku WTA získala 2 000 bodů a obdržela finanční odměnu ve výši 3 500 000 dolarů.

Němka se tak stala po Evelyn Searsové (1907), Martině Navrátilové (1983, 1984, 1986, 1987) a Monice Selešové (1991, 1992) čtvrtou levorukou šampionkou US Open. Jako první tenistka od roku 2007 a Justine Heninové, s výjimkou Sereny Williamsové, získala více než jeden grandslam během kalendářní sezóny. Po turnaji se premiérově posunula na 1. místo žebříčku WTA, jakožto 22. světová jednička v pořadí a druhá německá po Steffi Grafové. Ta byla na newyorském grandslamu poslední předešlou šampionkou z Německa, když triumfovala v roce 1996.

Nasazení hráček 
{{Sloupce|2|
  Serena Williamsová ''(semifinále)
  Angelique Kerberová (vítězka)
  Garbiñe Muguruzaová (2. kolo)
  Agnieszka Radwańská (4. kolo)
  Simona Halepová (čtvrtfinále)
  Venus Williamsová (4. kolo)
  Roberta Vinciová (čtvrtfinále)
  Madison Keysová (4. kolo)
  Světlana Kuzněcovová (2. kolo)
  Karolína Plíšková (finále)
  Carla Suárezová Navarrová (4. kolo)
  Dominika Cibulková (3. kolo)
  Johanna Kontaová (4. kolo)
  Petra Kvitová (4. kolo)
  Timea Bacsinszká (2. kolo)
  Samantha Stosurová (2. kolo)

  Anastasija Pavljučenkovová (3. kolo)
  Barbora Strýcová (1. kolo)
  Jelena Vesninová (3. kolo)
  Kiki Bertensová (1. kolo)
  Irina-Camelia Beguová (1. kolo)
  Elina Svitolinová (3. kolo)
  Darja Kasatkinová (1. kolo)
  Belinda Bencicová (3. kolo)
  Caroline Garciaová (3. kolo)
  Laura Siegemundová (3. kolo)
  Sara Erraniová (1. kolo)
  Coco Vandewegheová (1. kolo)
  Ana Ivanovićová (1. kolo)
  Misaki Doiová (1. kolo)
  Tímea Babosová (3. kolo)
  Mónica Puigová (1. kolo)
}}

 Kvalifikace 

 Pavouk 

 Finálová fáze 

 Horní polovina 
 1. sekce 

 4. sekce 

 6. sekce 
{{Pavouk 16-3
| RD1=První kolo
| RD2=Druhé kolo
| RD3=Třetí kolo
| RD4=Čtvrté kolo

| RD1-seed01=13
| RD1-team01= J Konta
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3=
| RD1-seed02=WC
| RD1-team02=
| RD1-score02-1=3
| RD1-score02-2=3
| RD1-score02-3=

| RD1-seed03=
| RD1-team03= C Pironkova
| RD1-score03-1=6
| RD1-score03-2=6
| RD1-score03-3=
| RD1-seed04=WC
| RD1-team04= V Razzano
| RD1-score04-1=1
| RD1-score04-2=2
| RD1-score04-3=

| RD1-seed05=
| RD1-team05= A Petkovic
| RD1-score05-1=77
| RD1-score05-2=6
| RD1-score05-3=
| RD1-seed06=Q
| RD1-team06= K Kučová
| RD1-score06-1=63
| RD1-score06-2=3
| RD1-score06-3=

| RD1-seed07=
| RD1-team07= S Crawford
| RD1-score07-1=78
| RD1-score07-2=3
| RD1-score07-3=4
| RD1-seed08=24
| RD1-team08= B Bencic
| RD1-score08-1=66
| RD1-score08-2=6
| RD1-score08-3=6

| RD1-seed09=32
| RD1-team09= M Puig
| RD1-score09-1=4
| RD1-score09-2=2
| RD1-score09-3=
| RD1-seed10=
| RD1-team10= S-s Čeng
| RD1-score10-1=6
| RD1-score10-2=6
| RD1-score10-3=

| RD1-seed11=
| RD1-team11= S-w Sie
| RD1-score11-1=0
| RD1-score11-2=5
| RD1-score11-3=
| RD1-seed12=
| RD1-team12= K Bondarenko
| RD1-score12-1=6
| RD1-score12-2=7
| RD1-score12-3=

| RD1-seed13=
| RD1-team13= A Sevastova
| RD1-score13-1=6
| RD1-score13-2=6
| RD1-score13-3=
| RD1-seed14=
| RD1-team14= AK Schmiedlová
| RD1-score14-1=3
| RD1-score14-2=3
| RD1-score14-3=

| RD1-seed15=Q
| RD1-team15= E Mertens
| RD1-score15-1=6
| RD1-score15-2=0
| RD1-score15-3=3
| RD1-seed16=3
| RD1-team16= G Muguruza
| RD1-score16-1=2
| RD1-score16-2=6
| RD1-score16-3=6

| RD2-seed01=13
| RD2-team01= J Konta
| RD2-score01-1=6
| RD2-score01-2=5
| RD2-score01-3=6
| RD2-seed02=
| RD2-team02= C Pironkova
| RD2-score02-1=2
| RD2-score02-2=7
| RD2-score02-3=2

| RD2-seed03=
| RD2-team03= A Petkovic
| RD2-score03-1=3
| RD2-score03-2=2
| RD2-score03-3=
| RD2-seed04=24
| RD2-team04= B Bencic
| RD2-score04-1=6
| RD2-score04-2=6
| RD2-score04-3=

| RD2-seed05=
| RD2-team05= S-s Čeng
| RD2-score05-1=7
| RD2-score05-2=65
| RD2-score05-3=5
| RD2-seed06=
| RD2-team06=
| RD2-score06-1=5
| RD2-score06-2=77
| RD2-score06-3=7

| RD2-seed07=
| RD2-team07= A Sevastova
| RD2-score07-1=7
| RD2-score07-2=6
| RD2-score07-3=
| RD2-seed08=3
| RD2-team08= G Muguruza
| RD2-score08-1=5
| RD2-score08-2=4
| RD2-score08-3=

| RD3-seed01=13
| RD3-team01= J Konta
| RD3-score01-1=6
| RD3-score01-2=6
| RD3-score01-3=
| RD3-seed02=24
| RD3-team02= B Bencic
| RD3-score02-1=2
| RD3-score02-2=1
| RD3-score02-3=

| RD3-seed03=
| RD3-team03=
| RD3-score03-1=4
| RD3-score03-2=1
| RD3-score03-3=
| RD3-seed04=
| RD3-team04= A Sevastova
| RD3-score04-1=6
| RD3-score04-2='''6
| RD3-score04-3=

| RD4-seed01=13
| RD4-team01= J Konta
| RD4-score01-1=4
| RD4-score01-2=5
| RD4-score01-3=
| RD4-seed02=
| RD4-team02=

7. sekce

8. sekce

Galerie

Odkazy

Reference 

US Open 2016